Amerikai Egyesült Államok
 Van Wyck (Dél-Karolina)
 Van Wyck (Washington)